Калитюк Олександр Сергійович — білоруський лікар, громадський діяч, один з керівників української діаспори в Бересті.
 Калитюк Сергій Миколайович (* 1993) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища на -юк